На Зимних Азиатских играх 2011 года Китай представляло 134 спортсмена, выступавших в 9 видах спорта.

Медалисты

Результаты соревнований

Биатлон 

Состав сборной КНР по биатлону на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Чэнь Хайбинь
 Ли Чжунхай
 Жэнь Лун
 Чжан Чэнъе

Женщины: 
 Лю Юаньюань
 Тан Цзялинь
 Ван Чуньли
 Сюй Инхуэй

Конькобежный спорт 

Состав сборной КНР по конькобежному спорту на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Чэн Юэ
 Гао Сюэфэн
 Ли Байлинь
 Сун Синъюй
 Сунь Лунцзян
 Ван Нань
 Чжан Яолинь
 Чжан Чжунци

Женщины:
 Чан Хао
 Фу Чуньянь
 Цзи Цзя
 Ци Шуай
 Ван Бэйсин
 Ван Фэй
 Ван Цзяньлу
 Юй Цзин

Лыжное ориентирование 

Состав сборной КНР по лыжному ориентированию на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины
 Дун Вэньцян

Женщины
 Лю Сяотин

Лыжные гонки 

Состав сборной КНР по лыжным гонкам за Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Чжоу Ху

Женщины:
 Э Инцуй
 Ли Хунсюэ
 Ли Синь
 Лю Юаньюань
 Мань Даньдань
 Сун Бо

Прыжки с трамплина 

Состав мужской сборной КНР по прыжкам с трамплина на Зимней Азиаде-2011:
 Ли Ян
 Сунь Цзяньпин
 Тянь Чжаньдун
 Син Чэньхуэй
 Ян Гуан

Фигурное катание 

Состав сборной КНР по фигурному катанию на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Сун Нань
 У Цзялян

Женщины:
 Гэн Бинва
 Чжан Кэсинь

Пары:
 Хань Цун и Суй Вэньцзин
 Тун Цзянь и Пан Цин

Танцы на льду:
 Чжэн Сюнь и Хуан Синьтун
 Ван Чэнь и Юй Сяоян

Фристайл 

Состав сборной КНР по фристайлу на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Го Сянжу
 Цзя Цзунъян
 Лю Чжунцин
 Нин Сунин
 Ван Юйсэнь
 Чжао Ян

Женщины:
 Ли Нань
 Нин Цинь
 Ян Юй
 Чжан Синь

Хоккей с шайбой 

Состав сборной КНР по хоккею с шайбой на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Чэнь Лин
 Чэнь Чжипэн
 Доу Хао
 Фу Тэнъи
 Гэ Тянь
 Го Дачуань
 Хань Пэнфэй
 Ху Тяньюй
 Цзян Хунчао
 Цзян Нань
 Ли Цзянь
 Ли Кэсинь
 Ли Вэньсы
 Ли Чжэнъюй
 Лю Лунтань
 Лю Вэй
 Лю Инкуй
 Лю Чживэй
 Цюй Идун
 Ван Чунвэй
 Ван Дахай
 Чжан Хао
 Чжан Вэйян

Женщины:
 Цуй Шаньшань
 Фан Синь
 Гао Фуцзинь
 Хань Даньни
 Хуан Хайцзин
 Хо Цуй
 Цзян На
 Цзинь Фэнлин
 Кун Минхуэй
 Лю Чжисинь
 Ло Юэ
 Ма Жуй
 Ци Сюэтин
 Ши Яо
 Сунь Жуй
 Тан Лян
 Ван Нань
 Юй Байвэй
 Чжан Бэнь
 Чжан Мэнъин
 Чжан Шуан

Шорт-трек 

Состав сборной КНР по шорт-треку на Зимней Азиаде-2011:

Мужчины:
 Хань Цзялян
 Лян Вэньхао
 Лю Сяньвэй
 Сун Вэйлун
 Ян Цзинь

Женщины:
 Фань Кэсинь
 Лю Цюхун
 Чжан Хуэй
 Чжао Наньнань
 Чжоу Ян

Примечания 

Китай на Азиатских играх
Страны на зимних Азиатских играх 2011